Église du Gesù kan syfta på:

 Église du Gesù, Montréal – en av de äldsta kyrkorna i Montréal i Kanada
 Église du Gésu de Toulouse – kyrkobyggnad i Toulouse i Frankrike

Se även
 Il Gesù – jesuitordens moderkyrka i Rom